Библиотека Байройтского университета () — публичная научная библиотека, являющаяся частью Байройтского университета, расположенного в Баварии; обладает фондом в 2,3 миллиона носителей информации и является одной из крупнейших библиотек региона; входит в состав Баварской библиотечной ассоциации (BVB). Библиотека была основана на следующий год после создания университета, в 1973 году, и первоначально располагалась в центре города Байройт, в здании «Iwalewahaus» на улице Мюнцгассе; в 1975 году библиотека переехала в помещения бывшей фабрики «Gardinenfabrik Zappe». В 1987 году библиотека переехала в новое здание, расположенное в университетском кампусе; сегодня включает в себя несколько отраслевых библиотек, предлагающих читателям специальную литературу по отдельным научным предметам.

История 
Библиотека Байройтского университета была основана на следующий год после создания самого университета, в 1973 году. Через два года она переехала в помещения бывшей текстильной фабрики «Gardinenfabrik Zappe» на улице Юстус-Либих-Штрассе, а в 1987 году смогла занять собственное новое здание, расположенное в университетском кампусе на юго-востоке города. В 2001 году к библиотечному зданию было пристроено помещение для факультета культурологии, который до этого располагался на площади Гешвистер-Шолль-Платц: специализированная отраслевая библиотека по культурологии была интегрирована в центральную библиотеку.

Ещё четыре специализированных филиала разместились в соответствующих помещениях факультетов университета. С учреждением факультета прикладных естественных наук, в 1998 году была расширена специализированная библиотека по математике и физике. В 2017 году руководство университета решило практически полностью отказаться от помещения на площади Гешвистер-Шолль-Платц, которому был необходим масштабный и дорогостоящий ремонт: в результате 31 мая библиотека на Гешвистер-Шолль-Платц (GSP) была закрыта.

Книжная коллекция библиотеки Байройтского университета включает в себя в общей сложности около 2,3 миллиона единиц хранения. Библиотека в Байройте располагает второй в Германии по объему — после специальной коллекции библиотеки университета во Франкфурта-на-Майне — коллекцией работ, связанных с Африкой: около 40 000 томов. Это стало результатом деятельности системы междисциплинарных исследований по африканистике, основанной в университете в 1976 году. Истории региона Верхняя Франкония также получила значительное представление в библиотечных фондах: в 1987 году библиотека Исторического общества Верхней Франконии, старейшего из исторических обществ и ассоциаций Баварии, была передана университетской библиотеке на временное хранение. Данная уникальная коллекция книг и рукописей XIX века пережила Вторую мировую войну без значительных потерь.

Примечания

Литература 
 Butz, Vera; Pelka, Nina; Brugbauer, Ralf: Die Universitätsbibliothek : Bücher und mehr für Bayreuth // Leible, Stefan (Hrsg.): Neue Wege denken : 40 Jahre Universität Bayreuth. — Bayreuth : Univ. Bayreuth, 2015 . — S. 148—151.
 Kiel, Rainer-Maria: Universitätsbibliothek — Ein benutzerorientierter Dienstleistungsbetrieb // Spektrum der Uni Bayreuth, (2003) No. 3, S. 12—21.
 Bericht über den Aufbau der Universitätsbibliothek. — Bayreuth, 1977.
 Universitätsbibliothek / Universität Bayreuth. — Bayreuth, 1988.
 Luther, Wolfgang: Die Zentralbibliothek der Universität Bayreuth // Bibliotheksforum Bayern, 15 (1987) No. 3, S. 203—215.
 Wickert, Konrad: Die Universitätsbibliothek Bayreuth, 1973—1987 // Bibliotheksforum Bayern, 15 (1987) No. 3, S. 216—226.

Ссылки 
 

Байройтский университет
Библиотеки Баварии
Байройтский университет